Guske ist der Familienname folgender Personen:

 Hubertus Guske (* 1930), deutscher Journalist und Funktionär der CDU der DDR
 Wilhelm Guske (1880–1957), deutscher Verwaltungsangestellter und Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Koblenz